I Am Hunter (album), een album van Miss Montreal uit 2012
 I Am Hunter (single), een single van het gelijknamige album van Miss Montreal